Le championnat de Super Formula 2013 est la  sous ce nouveau nom et la  de la Formula Nippon. Elle débute en avril pour se terminer en novembre par la traditionnelle Fuji Sprint Cup.

Repères de début de saison 
 La Formula Nippon change de nom à la suite d'un jeu-concours adressé aux fans japonais dont le but est de trouver un nouveau nom au championnat, le nom Super Formula l'emporte.

Engagés

Calendrier de la saison 2013

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats de la saison 2013

Classement saison 2013

Championnat pilotes 
Système de points

Championnat Constructeurs

Notes et références

Liens externes 
 

Sport automobile en 2013
Formula Nippon
Sport au Japon en 2013